Плань () — многозначный термин французского происхождения.

 Плань — в департаменте Эн.
 Плань — в департаменте Верхняя Гаронна.
 Плань — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.